Fever — дебютный микстейп американской рэперши Megan Thee Stallion. Он был выпущен 17 мая 2019 на лейбле 300 Entertainment. Микстейп включает в себя синглы «Realer», «Cash Shit» при участии DaBaby, «Simon Says» при участии Juicy J и «Money Good».

История 
8 мая 2019 Megan Thee Stallion официально заявила о выходе микстейпа вместе с трейлером в своих социальных сетях, подписав пост «MEET HOT GIRL MEG». В трейлере Megan Thee Stallion едет в красном кабриолете с тремя женщинами перед тем, как начинает играть отрывок из песни.

Синглы 
22 марта 2019 рекламный сингл с микстейпа Fever, «Sex Talk», был выпущен на всех музыкальных стриминговых сервисах.

Песня «Realer» была выпущена 16 мая 2019 в качестве ведущего сингла с микстейпа. Видеоклип на сингл был выпущен на Vevo 21 мая 2019.

Песня «Cash Shit» при участии DaBaby была выпущена в качестве второго сингла с микстейпа. Сингл достиг 36 позиции в чарте Billboard Hot 100.

Коммерческий успех 
Fever дебютировал под номером 10 в чарте Billboard 200 с 27,956 единицей, эквивалентной альбому. Это 7 альбом женских рэп исполнителей, который вошёл в топ-10 альбомов в чарте за 10 лет.

Отзывы 

Fever был положительно оценен критиками. На Metacritic он получил оценку 81/100 баллов.

В онлайн-газете Pitchfork микстейп получил оценку 8.0/10 баллов.

Награды

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания 

Микстейпы 2019 года
Альбомы, спродюсированные Juicy J
Дебютные микстейпы
Альбомы Megan Thee Stallion